Heinrich Eberts ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Eberts (Geistlicher) (Friedrich Heinrich Jacob Eberts; 1806–1876), deutscher Geistlicher, Generalsuperintendent der Rheinprovinz 
 Heinrich Eberts (Förster) (1883–1979), deutscher Forstbeamter und Hochschullehrer